Chitina est un nom propre qui peut désigner :

 Chitina : une localité d'Alaska
 Rivière Chitina : une rivière d'Alaska